Ви́ктор Ива́нович Пе́ршин:
 Першин, Виктор Иванович (1902—1968) — контр-адмирал, лауреат Ленинской премии.
 Першин, Виктор Иванович (1930—?) — генеральный директор Всесоюзного объединения «Экспортхлеб», Герой Социалистического Труда.